La Coppa d'Asia 1976 è stata la sesta edizione della Coppa d'Asia. La fase finale si è disputata in Iran dal 3 giugno al 13 giugno 1976 e fu vinta dall', che così ottenne il suo terzo titolo consecutivo.



Qualificate 
  qualificato automaticamente in quanto paese ospitante e campione in carica

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Fase a eliminazione diretta

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finale

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1976
1976